St.-Jürgen-Kirche ist der Name folgender Kirchen:
 St. Jürgen (Beienrode)
 St.-Jürgen-Kirche (Bremen)
 St. Jürgen-Kirche (Flensburg)
 St. Jürgen (Gettorf)
 St. Jürgen (Hamburg-Langenhorn)
 St. Jürgen (Heide)
 St.-Jürgen-Kapelle (Itzehoe)
 St. Jürgen (Kehdingbruch)
 St. Jürgen (Kiel)
 St.-Jürgens-Kirche (Lilienthal) in St. Jürgen, Landkreis Osterholz
 St. Jürgen (List) auf Sylt
 St. Jürgen (Ölper)
 St.-Jürgen-Kapelle (Lübeck)
 St.-Jürgen-Kirche (Nordhackstedt)
 St. Jürgen (Salzdahlum)
 St.-Jürgen-Kirche (Starkow) in Velgast, Landkreis Vorpommern-Rügen
 Stift St.-Jürgen (Rambin) in Rambin, Landkreis Vorpommern-Rügen
 Kloster St. Jürgen am Strande in Stralsund
 Kapelle im Gasthaus St. Jürgen in Husum

Siehe auch:
 Georgskirche
 St. Jürgen